Фогль () — угорське прізвище:

 Ференц Фогль (1887 — 1954) — угорський футболіст, нападник.
 Карой Фогль (1895 — 1969) — угорський футболіст, захисник.
 Ларрі Фогл (1953) — американський баскетболіст, захисник.
 Йожеф Фогль (1897 — 1971) — угорський футболіст, захисник.

Угорські прізвища